Zobrys ist der Familienname von:
 
 Mike Zobrys (* 1981), deutscher Schauspieler
 Benjamin Zobrys (* 1976), deutscher Schauspieler